Benedetto kan syfta på:

 Benedetto (namn) – mansnamn

Personer
 Darío Benedetto (född 1990), en argentinsk fotbollsspelare 
 Benedetto da Maiano (1442–1497), en italiensk arkitekt och skulptör

Se även 
 San Benedetto